

Statistiche

Cronologia presenze in nazionale

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Inter CdE: 2019-2020, 2020-2021

Inter CdE: 2020

Inter CdE: 2020

Eivissa-Ibiza: 2006-2007

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale andorrana